Космодамиа́нский переу́лок — название нескольких улиц в дореволюционной Москве:
 в Городской части — Старопанский переулок
 в Тверской части — часть Столешникова переулка (от Большой Дмитровки до Тверской); 
 в Мещанской части — Старосадский переулок;
 в Пятницкой части — Комиссариатский переулок;
 

Улицы Москвы